Макарьевская пустынь — название нескольких православных скитов и монастырей:
 Макарьевская пустынь — монастырь в Тосненском районе Ленинградской области.
 Свияжская Макарьевская пустынь — мужской монастырь Казанской епархии Русской Православной Церкви, расположенный в 2 км от города Свияжска.
 Макариевская пустынь — пустынь Соловецкого монастыря.
 Макарьевская пустынь — пустынь Шенкурского Свято-Троицкого монастыря.
 Макарьевская Хергозерская пустынь — недействующий православный монастырь Архангельской епархии Русской православной церкви, расположенный в Каргопольском районе Архангельской области.
 См. также 
 Макарьевский монастырь